

Воля-Польська — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Воля-Польська — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства